Erstbank kann folgende Bedeutung haben:

 Diejenige Bank, die für einen Kunden mengen- und/oder wertmäßig die umfangreichsten Geschäfte abwickelt, siehe Hauptbankverbindung
 Banken, die sowohl Privat- als auch Geschäftskunden ein umfassendes Spektrum an Finanzdienstleistungen und Vermögensanlagen zur Verfügung stellen und dabei als primärer Ansprechpartner für deren Finanzangelegenheiten dienen, siehe Vollbank
 Die erstbeauftragte Bank im Bargeldlosen Zahlungsverkehr

Siehe auch:
 Erste Bank